L3HYPDH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 354 амінокислот, а молекулярна маса — 38 138.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки